Lundey (isl. lundi „Papageitaucher“; eyja „Insel“) steht für: 
 Lundey (Skagafjörður), eine Insel im Skagafjörður im Norden Islands
 Lundey (Skjálfandi), eine Insel im Skjálfandi im Norden Islands
 Lundey (Kollafjörður), eine Insel im Kollafjörður im Südwesten Islands, nahe Reykjavík